Фёдор Чабан:
 Чабан, Фёдор Игнатьевич (1929—2007) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда (1971).
 Чабан, Фёдор Климентьевич (род. 1929) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1973).